Ringschluss steht für:
 Cyclisierung, die Bildung einer zyklischen, d. h. ringförmigen chemischen Verbindung aus ungesättigten Edukten
 Ringschluss (Mathematik), eine Beweisstrategie zum Beweis der Äquivalenz mehrerer Aussagen in der Mathematik
 Erdinger Ringschluss, Eisenbahnprojekt in Bayern